Хартманн (, 1613 год — 1686 год), дворянин Священной Римской империи. Отец основателя династии Лихтенштейнов.

Семья 
Хартманн фон унд цу Лихтенштейн — сын Гундакара фон унд цу Лихтенштейн. Был женат на Сидонии цу Зальм-Райффершайдт, дочери Эрнста-Фридриха цу Зальм-Райффершайдт. В этом браке родилось 3 детей:
 Максимилиан II фон унд цу Лихтенштейн (26 июля 1641 год — 21 апреля 1709 год),
 Антон Флориан фон Лихтенштейн (1656 год — 1721 год),
 Филипп Эразмус Лихтенштейн (1664 год — 1704 год)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт княжества Лихтенштейн 
 Монархи Европы. Князья Лихтенштейна

Персоналии по алфавиту
Княжеская семья Лихтенштейна
Родившиеся в 1613 году
Умершие в 1686 году